La saison 2009-2010 du FC Bruges voit le club évoluer en première division belge.

Transferts

Été 2009

Hiver 2010 

 Voir aussi: Historique des transferts du FC Bruges

Saison 2009-2010

Entraîneurs 

 Entraîneur principal : Adrie Koster
 Entraîneur assistant : Peter Balette
 Préparateur physique : Jan van Winckel
 Entraîneur des gardiens : Dany Verlinden

Effectif professionnel (2009-2010)

Joueurs prêtés

Classement Jupiler League 

|}
(T) Tenant du titre ; (C) Vainqueur de la Coupe de Belgique 2010; (P) Promu

Légende

Classement Play-offs 

|}

Les rencontres de la saison 

 Meilleurs buteurs:
 Dorge Kouemaha 20 buts
 Ivan Perisic 13 buts
 Joseph Akpala 11 buts

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel du FC Bruges

Saison du Club Bruges KV
Bruges, Fc
Bruges, Fc
Saison 2009-2010 de football en Belgique